La zone Ouest est l'une des quatre zones de développement économique du Bhoutan.

La zone Ouest regroupe les districts de Chukha, Haa, Paro, Samtse et Thimphou.

Elle a une superficie de  km² et une population de  habitants, sa capitale est située à Thimphou (aussi capitale du Bhoutan).

Subdivision au Bhoutan